Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса на букву «И» 

Список составлен по алфавиту персоналий. Приводятся фамилия, имя, отчество; звание на момент награждения; номер по списку Григоровича — Степанова (в скобках номер по списку Судравского); дата награждения. Лица, чьи имена точно идентифицировать не удалось, не викифицируются. Курсивом выделены кавалеры, получившие орден за службу в частях Восточного фронта Русской армии во время Гражданской войны.

Иб 
 Ибрагимов, Иосиф Александрович; капитан; 21 мая 1915
 Иваницкий, Иосиф Владиславович; прапорщик; 5 мая 1917
 Иваницкий, Павел Михайлович; подпоручик; 12 октября 1917 (посмертно)
 Иваницкий, Всеволод Петрович; полковник; 19 марта 1917
 Иванишев, Александр Григорьевич; подполковник; 27 января 1917
 Иванов, Абрам Иванович; капитан; № 9857; 26 ноября 1855
 Иванов, Адриан Семёнович; капитан; 16 июня 1916 (посмертно)
 Иванов, Александр Антонович; лейтенант; № 3433; 15 февраля 1819 (в 1831 г. лишён ордена по причине неверного подсчёта кампаний)
 Иванов, Александр Иванович; капитан; № 6636; 5 декабря 1841
 Иванов, Александр Иванович; подполковник; № 5801; 1 декабря 1838
 Иванов, Александр Иванович; подпоручик; 9 марта 1915
 Иванов, Александр Степанович; полковник; 26 августа 1916
 Иванов, Андрей; поручик; 16 сентября 1917
 Иванов, Андрей Борисович; капитан-лейтенант; № 6624; 5 декабря 1841
 Иванов, Андрей Иванович; майор; № 1581; 26 ноября 1804
 Иванов, Андрей Иванович; штабс-капитан; № 7705; 1 января 1847
 Иванов, Андрей Родионович; подполковник; № 7806; 26 ноября 1847
 Иванов, Аполлон Алексеевич; полковник; № 6233; 11 декабря 1840
 Иванов, Афанасий Иванович; полковник; 31 июля 1877
 Иванов, Василий Афанасьевич; полковник; № 4693; 21 декабря 1832
 Иванов, Василий Дмитриевич; полковник; 17 октября 1917 (посмертно)
 Иванов, Василий Иванович; поручик; 7 ноября 1916
 Иванов, Василий Игнатьевич; лейтенант; № 3434; 15 февраля 1819
 Иванов, Василий Николаевич; подпоручик; 31 октября 1917
 Иванов, Василий Тимофеевич; подполковник; 7 июля 1907
 Иванов, Викентий Аполлонович; подполковник; 7 февраля 1917
 Иванов, Виктор Андреевич; капитан 1-го ранга; № 7585; 1 января 1847
 Иванов, Владимир Дмитриевич; прапорщик; 11 марта 1915
 Иванов, Владимир Яковлевич; подпоручик; 31 августа 1915
 Иванов, Вячеслав Алексеевич; поручик; 26 февраля 1916
 Иванов, Георгий Леонидович; подпоручик; 2 января 1917 (посмертно)
 Иванов, Георгий Павлович; поручик; № 9576; 28 декабря 1854
 Иванов, Григорий Семёнович; капитан; № 7517; 12 января 1846
 Иванов, Давид Борисович; капитан; № 7697; 1 января 1847
 Иванов, Дмитрий Николаевич; полковник; № 9669; 26 ноября 1855
 Иванов, Егор Трофимович; штабс-капитан; № 10018; 26 ноября 1856
 Иванов, Егор; полковник; № 3143; 26 ноября 1816
 Иванов, Ефим Андреевич; штабс-капитан; № 10095; 26 ноября 1857
 Иванов, Захар Фёдорович; майор; № 7056; 4 декабря 1843
 Иванов, Захар; капитан; № 8576; 26 ноября 1850
 Иванов, Иван Васильевич (георгиевский кавалер); полковник; 25 апреля 1916
 Иванов, Иван Дмитриевич; полковник; № 1840; 26 ноября 1807
 Иванов, Иван Иванович; капитан; № 5080; 3 декабря 1834
 Иванов, Иван Иванович; капитан-лейтенант; № 4510; 18 декабря 1830
 Иванов, Иван Иванович; штабс-капитан; № 7703; 1 января 1847
 Иванов, Иван; майор; № 7856; 26 ноября 1847
 Иванов, Игнатий Иванович; подполковник; № 8010; 26 ноября 1848
 Иванов, Игнатий Филатьевич; майор; № 7304; 17 декабря 1844
 Иванов, Илья Ефимович; подполковник; 26 ноября 1906
 Иванов, Константин Петрович; лейтенант; 26 сентября 1905
 Иванов, Максим Иванович; майор; № 6838; 3 декабря 1842
 Иванов, Матвей Матвеевич; войсковой старшина; 23 мая 1916
 Иванов, Матвей Матвеевич; подполковник; 20 мая 1915
 Иванов, Михаил Александрович; подполковник; 21 марта 1915
 Иванов, Михаил Георгиевич; штабс-капитан; 1 июня 1915
 Иванов, Михаил Ефимович; поручик; 29 сентября 1915
 Иванов, Михаил Захарович; полковник; № 2101; 26 ноября 1809
 Иванов, Михаил Константинович; подпоручик; 18 июля 1915
 Иванов, Михаил Михайлович; полковник; 19 сентября 1907
 Иванов, Михаил Николаевич; подполковник; 17 октября 1915 (посмертно)
 Иванов, Михаил Семёнович; майор; № 5066; 3 декабря 1834
 Иванов, Никифор Захарьевич; полковник; № 3900; 26 ноября 1826
 Иванов, Николай; корнет; 1 марта 1916 (посмертно)
 Иванов, Николай Агапович; подполковник; № 8729; 26 ноября 1851
 Иванов, Николай Александрович; сотник; № 10237; 25 декабря 1865
 Иванов, Николай Алексеевич; полковник; № 8422; 26 ноября 1850
 Иванов, Николай Афанасьевич; капитан 2-го ранга; № 7254; 17 декабря 1844
 Иванов, Николай Евстафьевич; капитан; 21 марта 1915
 Иванов, Николай Иванович; прапорщик; 18 ноября 1916 (посмертно)
 Иванов, Николай Иудович; генерал-лейтенант; 1 ноября 1905
 Иванов, Николай Максимович; генерал-майор; 15 апреля 1915
 Иванов, Николай Мартынович; подпоручик; № 10159; 8 сентября 1859
 Иванов, Николай Михайлович; майор; № 5056; 3 декабря 1834
 Иванов, Николай Николаевич; подполковник; 26 января 1917
 Иванов, Николай Петрович; подполковник; 13 ноября 1916
 Иванов, Николай Фёдорович; капитан-лейтенант; № 5345; 1 декабря 1835
 Иванов, Николай Филиппович; полковник; 17 октября 1915 (посмертно)
 Иванов, Николай Яковлевич; полковник; 28 июля 1907
 Иванов, Павел Афанасьевич; майор; № 5864; 1 декабря 1838
 Иванов, Павел Васильевич; штабс-капитан; 24 апреля 1915
 Иванов, Пётр Иванович; генерал-майор; 6 сентября 1917
 Иванов, Семён Иванович; подпоручик; № 9026; 1 февраля 1852
 Иванов, Сергей Александрович; лейтенант; 27 сентября 1904
 Иванов, Сергей Анатольевич; прапорщик; 17 октября 1915
 Иванов, Сергей Иванович; подполковник; № 5222; 1 декабря 1835
 Иванов, Сергей Николаевич; поручик; 29 августа 1916 (посмертно)
 Иванов, Степан Васильевич; подполковник; № 6266; 11 декабря 1840
 Иванов, Степан Емельянович; полковник; № 3181; 26 ноября 1816
 Иванов, Степан Иванович; капитан; № 8824; 26 ноября 1851
 Иванов, Трофим Иванович; подполковник; № 8724; 26 ноября 1851
 Иванов, Фёдор; премьер-майор; № 913 (487); 31 марта 1792
 Иванов, Фёдор Николаевич; капитан 2-го ранга; 7 июня 1904
 Иванов, Фёдор Фёдорович; полковник; 29 мая 1915
 Иванов, Фёдор Фёдорович; поручик; 29 октября 1917
 Иванов, Филипп Иванович; майор; № 8978; 1 февраля 1852
 Иванов-Мумжиев, Пётр Михайлович; полковник; 11 апреля 1917
 Иванов-Ринов, Павел Павлович; генерал-лейтенант; 11 сентября 1919
 Иванова, Римма Михайловна; сестра милосердия; 17 сентября 1915
 Ивановский, Иван Иванович; капитан; № 10085; 26 ноября 1857
 Ивановский, Иван Николаевич; штабс-капитан; 13 ноября 1916 (посмертно)
 Ивановский, Павел Васильевич; поручик; 15 апреля 1915
 Ивановский, Флориан Петрович; генерал-майор; № 5681; 1 декабря 1838
 Иванченко, Алексей Васильевич; поручик; 30 декабря 1915
 Иванченко, Антон Никитич; капитан 2-го ранга; № 3986; 26 ноября 1826
 Иванченков, Фома Иванович; майор; № 4115; 26 ноября 1827
 Иванчин-Писарев, Михаил Михайлович; полковник; № 8875; 1 февраля 1852
 Иванчишин, Стефан Зиновьевич; прапорщик; 18 ноября 1917
 Ивасенко, Козьма Савельевич; капитан; № 5891; 1 декабря 1838
 Ивашин, Гавриил Фомич; майор; № 8967; 1 февраля 1852
 Ивашина, Александр Иванович; подпоручик; 17 октября 1915
 Ивашина, Григорий Иванович; подпоручик; 9 сентября 1915 (посмертно)
 Ивашинцев, Сергей Николаевич; полковник; № 6202; 11 декабря 1840
 Ивашкевич, Валентин Петрович; подпоручик; 5 мая 1917 (посмертно)
 Ивашкевич, Вячеслав Витальевич; полковник; 7 апреля 1915
 Ивашкевич, Иосиф Адамович; подпоручик; 19 мая 1915
 Ивашкевич, Устин Тимофеевич; полковник; № 5557; 29 ноября 1837
 Ивашкин, Александр Григорьевич; лейтенант; № 9546; 6 декабря 1854
 Ивашов, Пётр Никифорович; подполковник; № 1069 (556); 26 октября 1794
 Иващенко, Александр Михайлович; мичман; 28 сентября 1905
 Иващенко, Валентин Сергеевич; штабс-капитан; 27 января 1917 (посмертно)
 Иващенко, Николай; майор; № 7067; 4 декабря 1843
 Иващенко, Поликарп Иванович; майор; № 9991; 26 ноября 1856
 Иващенко-Луценко, Никита Андреевич; штабс-капитан; 19 мая 1915
 Иващенков, Феодосий; полковник; № 3444; 26 ноября 1819
 Ивелич, Марк Константинович; подполковник; № 842; 26 ноября 1791
 Ивелич, Пётр Иванович; полковник; № 2059 (930); 17 февраля 1809
 Ивелич, Семён Константинович; подполковник; № 1104; 26 ноября 1794
 Ивин, Владимир Петрович; полковник; № 4629; 25 декабря 1831
 Ивинский, Сергей Фёдорович; прапорщик; 1 марта 1916 (посмертно)
 Ивицкий, Иван Казимирович; полковник; 9 ноября 1915 (посмертно)
 Ивков, Авенир Алексеевич; лейтенант; № 9547; 6 декабря 1854
 Ивков, Александр Дмитриевич; поручик; № 1784 (770); 22 мая 1807
 Ивков, Вячеслав Алексеевич; майор; № 9833; 26 ноября 1855
 Ивков, Кандид Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 8588; 26 ноября 1850
 Ивков, Олимп Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 9945; 26 ноября 1856
 Ивков, Пётр; подполковник; № 199; 26 ноября 1772
 Ивков, Помпей Алексеевич; капитан 2-го ранга; № 8213; 26 ноября 1849
 Ивченко, Марк Миронович; штабс-капитан; № 8320; 26 ноября 1849

Иг 
 Игельстром, Густав Густавович; полковник; № 3171; 26 ноября 1816
 Игнатенко, Максим Иванович; подполковник; № 3958; 26 ноября 1826
 Игнатов, Гавриил Алексеевич; прапорщик; 25 ноября 1917 (посмертно)
 Игнатов, Леонид Васильевич; прапорщик; 10 июня 1915
 Игнатов, Михаил Яковлевич; поручик; 9 октября 1917
 Игнатьев, Александр Данилович; поручик; 26 августа 1916
 Игнатьев, Александр Михайлович; подпоручик; 11 ноября 1914
 Игнатьев, Алексей Михайлович; лейтенант; № 3258; 26 ноября 1816
 Игнатьев, Алексей; премьер-майор; № 698; 26 ноября 1789
 Игнатьев, Андрей Гаврилович; полковник; № 6946; 4 декабря 1843
 Игнатьев, Ардалион Дмитриевич; генерал-майор; № 6919; 4 декабря 1843
 Игнатьев, Василий Иванович; подполковник; 26 августа 1916
 Игнатьев, Гавриил Александрович; майор; № 2005; 26 ноября 1808
 Игнатьев, Дмитрий Львович; ротмистр; № 2432 (1065); 4 сентября 1812
 Игнатьев, Ефим Ермолаевич; полковник; № 6452; 5 декабря 1841
 Игнатьев, Иван Александрович; капитан 1-го ранга; № 1407; 26 ноября 1802
 Игнатьев, Иван Николаевич; капитан-лейтенант; № 3687; 13 февраля 1823
 Игнатьев, Иван; лейтенант; № 3619; 16 декабря 1821
 Игнатьев, Игнатий Петрович; генерал-майор; 12 января 1917
 Игнатьев, Николай Гаврилович; генерал-майор; № 7942; 26 ноября 1848
 Игнатьев, Николай Николаевич; генерал-майор; 30 января 1915
 Игнатьев, Павел Лаврентьевич; подполковник; № 455; 26 ноября 1786
 Игнатьев, Павел Николаевич; генерал-майор; № 6910; 4 декабря 1843
 Игнатьев, Пётр Иванович; капитан 3-го ранга; № 1810 (796); 9 сентября 1807
 Игнатьев, Пётр Степанович; подполковник; № 7211; 17 декабря 1844
 Игнатьев, Тимофей Алексеевич; капитан; 8 июля 1915
 Игнатьев, Яков Захарьевич; прапорщик; № 10102; 18 декабря 1857
 Игоров, Василий Егорович; подполковник; № 4723; 21 декабря 1832
 Игошин, Алексей Иванович; капитан; 11 декабря 1915

Ие — Иж — Из 
 Иевлев, Африкан Акимович; капитан; № 7687; 1 января 1847
 Иевреинов, Александр Иоасафович; генерал от инфантерии; 22 марта 1915
 Иевский, Иван Иванович; майор; № 3418; 15 февраля 1819
 Иевский, Павел Павлович; штабс-капитан; 23 мая 1916
 Иерамуза, Константин Афанасьевич; капитан 1-го ранга; № 3241; 26 ноября 1816
 Иерусалимский, Карл Гаврилович; майор; № 7662; 1 января 1847
 Иессен, Карл Петрович; контр-адмирал; 27 сентября 1904
 Ижицкий, Михаил Викентьевич; генерал-майор; 26 апреля 1915
 Избаша, Никита Нестерович; майор; № 2418 (1051); 23 июня 1812
 Извалов, Фёдор Алексеевич; полковник; № 3817; 12 декабря 1824
 Извеков, Иван Николаевич; полковник; № 5957; 3 декабря 1839
 Изгородин, Владимир Васильевич; подполковник; 18 сентября 1915 (посмертно)
 Изенбек, Фёдор Артурович; прапорщик; 18 сентября 1915
 Изеншмидт, Николай Александрович; подполковник; № 5225; 1 декабря 1835
 Измаил-хан Нахичеванский; генерал-майор; 31 декабря 1877
 Измайлов, Алексей Николаевич; полковник; 22 июля 1917
 Измайлов, Лев Дмитриевич; капитан; № 731 (378); 27 мая 1790
 Измайлов, Николай Евграфович; капитан 2-го ранга; № 5041; 3 декабря 1834
 Измайлович, Виктор Евгеньевич; штабс-капитан; 10 ноября 1914
 Измалков, Иван Степанович; полковник; № 4072; 26 ноября 1827
 Износков, Алексей Кириллович; полковник; № 1314; 26 ноября 1802
 Износков, Андрей Михайлович; майор; № 3440; 25 апреля 1819
 Изотов, Фёдор Леонтьевич; капитан; № 7352; 17 декабря 1844
 Изофатенко, Николай Матвеевич; прапорщик; 11 июня 1916
 Изыльметев, Николай Гаврилович; капитан 3-го ранга; № 3768; 26 ноября 1823
 Изюмов, Николай Григорьевич; подполковник; № 2891; 18 марта 1814

Ик 
 Икишев, Сергей Михайлович; подполковник; 11 марта 1915
 Иконников, Александр Александрович; подпоручик; 14 июня 1915
 Иконников, Василий Михайлович; капитан; 18 июля 1915
 Иконников, Евграф; капитан; № 1383; 26 ноября 1802
 Икономов, Егор Антонович; майор; № 1638 (668); 12 января 1806
 Икскуль, Пётр Логинович; подполковник; № 2994; 1 июня 1815
 Икскуль, Роман Логинович; капитан; № 2554 (1188); 21 марта 1813
 Икскуль-фон-Гильденбрандт, Александр Александрович; полковник; № 6218; 11 декабря 1840

Ил 
 Илашвили, Григорий Георгиевич; прапорщик; 19 мая 1915
 Илинский, Борис Петрович; подполковник; 18 сентября 1915
 Илич, Петар; поручик; 30 июня 1917 (посмертно)
 Иловайский, Алексей Васильевич; генерал-майор; № 2556 (1190); 26 марта 1813
 Иловайский, Василий Дмитриевич; войсковой старшина; № 2076 (947); 18 октября 1809
 Иловайский, Григорий Дмитриевич; подполковник; 26 марта 1813 (в списках Степанова—Григоровича и Судравского не значится, но орден указан в послужном списке)
 Иловайский, Осип Васильевич; войсковой старшина; № 1794 (780); 5 августа 1807
 Иловайский, Павел Дмитриевич; подполковник; № 902 (476); 18 марта 1792
 Иловайский, Степан Дмитриевич; подполковник;  № 1791 (777); 5 августа 1807 
 Иловайский; войсковой старшина; № 2170 (957); 8 января 1810
 Ильвовский, Алексей Сергеевич; подпоручик; 11 декабря 1915
 Ильенко, Николай Сергеевич; ротмистр; 2 июня 1915
 Ильзен, Гедерт Михайлович; поручик; 29 октября 1917 (посмертно)
 Ильин, Александр Васильевич; капитан; 1844 (возможно сведения о награждении ошибочны)
 Ильин, Антон Алексеевич; подпоручик; 18 октября 1917 (посмертно)
 Ильин, Борис Иванович; подпоручик; 22 декабря 1917 (посмертно)
 Ильин, Василий Гаврилович; подполковник; № 8735; 26 ноября 1851
 Ильин, Вячеслав Дмитриевич; штабс-капитан; 31 декабря 1916
 Ильин, Даниил Александрович; майор; № 3849; 12 декабря 1824
 Ильин, Дмитрий Сергеевич; лейтенант; № 137 (116); 9 июля 1771
 Ильин, Иван Павлович; подполковник; № 8943; 1 февраля 1852
 Ильин, Николай Алексеевич; полковник; № 1523; 26 ноября 1803
 Ильин, Николай Иванович; лейтенант; № 9624; 16 ноября 1855
 Ильин, Николай Иванович; подполковник; № 4230; 25 декабря 1828
 Ильин, Николай Петрович; подполковник; № 5798; 1 декабря 1838
 Ильин, Пахомий Наумович; капитан; 7 ноября 1915
 Ильин, Яков Гордеевич; штабс-капитан; № 8124; 26 ноября 1848
 Ильинич, Иван Казимирович; подполковник; № 8473; 26 ноября 1850
 Ильинский, Александр Ильич; подполковник; № 4466; 18 декабря 1830
 Ильинский, Алексей Яковлевич; премьер-майор; № 1215; 26 ноября 1795
 Ильинский, Дмитрий Васильевич; капитан-лейтенант; № 9538; 6 декабря 1854
 Ильинский, Константин Андреевич; капитан; № 6367; 11 декабря 1840
 Ильинский, Михаил Сергеевич; полковник; № 6710; 3 декабря 1842
 Ильинский, Николай Александрович; штабс-капитан; 2 января 1917
 Ильинский, Павел Петрович; подполковник; № 8021; 26 ноября 1848
 Ильинский, Пётр Евгеньевич; капитан; 31 октября 1917
 Ильичёв, Георгий Андреевич; штабс-капитан; 12 августа 1917
 Илькевич, Николай Андреевич; генерал-майор; 2 июля 1915
 Ильяшев, Иннокентий Николаевич; подпоручик; 24 апреля 1915 (посмертно)
 Ильяшевич; майор; 2644; 17 августа 1813
 Ильяшевич, Павел Пименович; подполковник; № 6053; 3 декабря 1839
 Ильяшенко, Александр Николаевич; капитан; 25 февраля 1907
 Ильяшенко, Константин Иванович; капитан; 26 апреля 1915
 Ильяшенко, Пётр; подполковник; № 5445; 6 декабря 1836
 Ильяшенко, Тимофей Максимович; генерал-майор; № 5361; 6 декабря 1836
 Ильяшенков, Василий Иванович; майор; № 3992; 26 ноября 1826
 Илясов, Пётр Данилович; поручик; 25 сентября 1917

Им — Ин 
 Имгоф, Антон Густавович; полковник; № 8382; 26 ноября 1850
 Имеретинский, Александр Константинович; генерал-майор; 1877
 Имченко, Григорий Лукьянович; майор; № 3219; 26 ноября 1816
 Имшенецкий, Александр Иосифович; майор; № 8528; 26 ноября 1850
 Имшенецкий, Александр Самуилович; полковник; 25 сентября 1917
 Инглис, Пётр Александрович; подполковник; № 4478; 18 декабря 1830
 Индейкин, Владимир Иванович; подполковник; 30 июня 1917
 Индрениус, Бернгард Эммануилович; полковник; № 8389; 26 ноября 1850
 Индриксон, Арнольд Юрьевич; подпоручик; 31 июля 1917
 Инзов, Иван Никитич; генерал-майор; № 1799 (785); 9 сентября 1807
 Иноземцев, Всеволод Васильевич; хорунжий; 31 октября 1917 (по другим данным — 25 сентября 1917)
 Иноземцев, Павел; есаул; № 6662; 5 декабря 1841
 Иностранцев, Александр Петрович; капитан; № 9852; 26 ноября 1855
 Интельгардов, Николай Алексеевич; майор; № 6813; 3 декабря 1842
 Инусов-Дударов, Аслан-Мирза; штабс-капитан; № 9572; 28 декабря 1854

Ио — Ип — Ир 
 Иоахимсон (Иохемзон), Алексей; майор; № 119 (98); 12 мая 1771
 Иовшиц, Иван Антонович; полковник; № 4437; 18 декабря 1830
 Иолшин, Александр Михайлович; подполковник; 24 октября 1904
 Иолшин, Александр Осипович; полковник; № 5972; 3 декабря 1839
 Иолшин, Михаил Александрович; генерал-майор; 16 июня 1878
 Ионов, Александр Михайлович; подполковник; 7 января 1916
 Ионов, Михаил Ефремович; майор; 29 декабря 1876
 Иордан, Александр Фридрихович; генерал-майор; 19 сентября 1916
 Иордан, Егор Егорович; полковник; № 10108; 26 ноября 1858
 Иордан, Яков Самойлович; секунд-майор; № 346; 26 ноября 1781
 Иоселиани, Иван Виссарионович; капитан; 26 сентября 1917
 Иоселиани, Шалва Константинович; поручик; 7 февраля 1917
 Иосселиани, Захар Анисимович; генерал-майор; № 4557; 16 декабря 1831
 Иосселиани, Ростом Исаевич; подполковник; № 9139; 26 ноября 1853
 Иосселиани, Ясон Гигоевич; капитан; 7 января 1916 (посмертно)
 Иост, Владимир Александрович; корнет; 31 октября 1917
 Ипатов, Василий Михайлович; полковник; 7 ноября 1917
 Ирдибенев, Иван Семёнович; капитан-лейтенант; № 4133; 26 ноября 1827
 Ирецкий, Василий Фёдорович; капитан 1-го ранга; № 9345; 26 ноября 1854 (за выслугу «25 лет в офицерских чинах»)
 Ирман, Александр Христианович; капитан; № 6643; 5 декабря 1841
 Ирман, Владимир Александрович; полковник; 30 сентября 1904
 Ирышков, Иван Фёдорович; подпоручик; 14 октября 1917 (посмертно)

Ис 
 Исаев, Александр Иванович; майор; № 1872 (812); 26 ноября 1807
 Исаев, Александр Николаевич; майор; № 6608; 5 декабря 1841
 Исаев, Алексей Павлович; подполковник; 20 мая 1915
 Исаев, Иван Иванович; подполковник; № 468 (243); 18 октября 1786
 Исаев, Иван Иванович; полковник; № 2327 (1016); 26 ноября 1811
 Исаев, Иван Константинович; полковник; 15 марта 1915
 Исаенков, Иван Лукич; поручик; 25 мая 1916
 Исаков, Александр Антонович; капитан-лейтенант; № 3777; 26 ноября 1823
 Исаков, Лев Александрович; капитан-лейтенант; № 9973; 26 ноября 1856
 Исаков, Сергей Сергеевич; подпоручик; 4 марта 1917
 Исаков, Фёдор Иванович; капитан-лейтенант; № 9908; 7 апреля 1856
 Исакович, Роман Лукич; лейтенант; № 3259; 26 ноября 1816
 Исеев, Григорий Фёдорович; капитан; 16 сентября 1917 (посмертно)
 Искржицкий, Евгений Александрович; прапорщик; 25 ноября 1916 (посмертно)
 Искрицкий, Александр Александрович; полковник; № 7417; 12 января 1846
 Искрицкий, Евгений Андреевич; генерал-майор; 26 сентября 1916
 Исленьев, Николай Александрович; генерал-майор; № 4415; 18 декабря 1830
 Исленьев, Пётр Алексеевич; генерал-майор; № 959; 26 ноября 1792
 Истомин, Константин Иванович; капитан-лейтенант; № 6672; 5 декабря 1841
 Истомин, Николай Михайлович; генерал-лейтенант; 17 мая 1915
 Исупов, Игнатий Филиппович; майор; № 3673; 13 февраля 1823
 Исупов, Ипполит Савич; подпоручик; № 4659; 25 декабря 1831
 Исупов, Михаил Савич; подполковник; № 8001; 26 ноября 1848
 Исупов, Пётр Акимович; подполковник; № 7015; 4 декабря 1843
 Ися-Исьев, Андрей Лупович; прапорщик; 12 октября 1917 (посмертно)

Иц — Ич — Иш — Ищ 
 Иценко, Семён Захарович; подполковник; № 5205; 1 декабря 1835
 Ичетов, Михаил Матвеевич; подполковник; № 5602; 29 ноября 1837
 Ичин, Фёдор Фёдорович; подпоручик; 12 июня 1916
 Ичитов, Филипп Егорович; штабс-капитан; № 7357; 17 декабря 1844
 Ичков, Николай Николаевич; майор; № 2126; 26 ноября 1809
 Ишанькин, Виктор Ефимович; поручик; 31 октября 1917
 Ишметьев, Пётр Родионович; капитан-лейтенант; № 3773; 26 ноября 1823
 Ищейкин, Василий Кондратьевич; поручик; № 2627; 4 августа 1813
 Ищенко, Акиндин Фёдорович; подполковник; 19 мая 1915 (посмертно)
 Ищенков, Дмитрий Семёнович; майор; № 6821; 3 декабря 1842
 Ищенков, Фёдор Семёнович; майор; № 5266; 1 декабря 1835

Примечания

Литература 
 
 
 
 

И